

Das Butlins Grand Masters 1978 war ein von der British Darts Organisation (BDO) organisiertes Dartsturnier, das am 6. und 7. Dezember 1978 in der Sutton Coldfield Town Hall (Royal Sutton Coldfield) von Birmingham (England) ausgetragen wurde. Im Finale besiegte der Waliser Leighton Rees den englischen Titelverteidiger John Lowe (5:2).

Preisgeld

Turnierplan

Weblinks 
 Butlins Grand Masters 1978. In: mastercaller.com, abgerufen am 3. Januar 2023.
 1978 Butlins Grand Masters. In: dartsdatabase.co.uk, abgerufen am 3. Januar 2023.

Einzelnachweise 

1978
Dartveranstaltung 1978